Бусалов — фамилия; имеет женскую форму Бусалова.
 Бусалов, Алексей Андреевич (1903—1966) — советский хирург.
 Бусалов, Андрей Фёдорович  (1917—1941) — сержант пограничных войск НКВД СССР.